Augusto — imperador romano
Augusto (título) — título da Roma Antiga

Augusto
Desambiguações de história